Gerona, Girona – miasto w Hiszpanii
 Gerona – miasto i gmina w prowincji Tarlac na Filipinach
 Gerona – przedmieście Pan de Azúcar w Urugwaju

Zobacz też:
 Nueva Gerona